Passaic (Nova Jersey)
 Passaic (Missouri)